My Hero (Foo Fighters), nummer van Foo Fighters uit 1998
 My Hero (televisieserie), Britse televisieserie uit 2000